Валентина Михайловна Сорогожская (урожд. Хилова; 16 июня 1912 год, Одесса, Российская империя — 8 апреля 1988 год, Москва, СССР) — советская актриса.

Биография 
Родилась в Подмосковье, в семье помещика, по другим сведениям — в Одессе.

Обучалась в Одесском хореографическом училище. В 1935 году поступила в театральное училище при Театре имени МОСПС. После окончания училища продолжила театральное образование в Московском городском театральном училище.

В 1939 году Валентину пригласил в кино знаменитый советский режиссёр, мастер фильмов-сказок Александр Роу, который всегда предпочитал подбирать новое лицо для каждой из своих сказочных героинь. Советский экран писал об игре актрисы в фильме Василиса Прекрасная: «Но главная удача режиссёра заключалась в поэтичности образа Василисы, в ярком раскрытии её странной судьбы, её непокорного характера, стремления отстоять свою честь и волю — характерных черт русской женщины. Не было больших находок в сценах Василисы с Бабой Ягой, но актриса хорошо, естественно двигалась и органично вписывалась в сказочную обстановку».

Во время съёмок на студии «Союздетфильм» Валентину Сорогожскую заметил другой режиссёр — Владимир Легошин. Он готовился к съёмкам фильма «Шёл солдат с фронта» по повести Валентина Катаева «Я, сын трудового народа», повествующей о Гражданской войне. Съёмки у Роу заканчивались, и Легошин пригласил начинающую актрису в свой фильм на роль Софьи, невесты Семёна Котко, главного героя фильма.

Скончалась в 1988 году в возрасте 75 лет. Похоронена на Домодедовском кладбище.

Личная жизнь 
Сын Седых Валентин Фёдорович. Дочь Ирина Фёдоровна Барбье.

Фильмография 
 Василиса Прекрасная (1939)
 Шёл солдат с фронта (1939)

Ссылки 
 Алексей Тремасов: Сорогожская, Валентина Михайловна
 Советский экран. Рецензия на фильм «Василиса Прекрасная»
 Кино-театр.ру Валентина Сорогожская (Валентина Хило́ва, Валентина Седых)
 КиноПоиск Валентина Сорогожская
 AG. Валентина Сорогожская: краткая биография
 С. В. ХЛЫСТУНОВА. ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ НА СОВЕТСКОМ ЭКРАНЕ: ТЕХНОЛОГИИ КОМБИНИРОВАННЫХ СЪЕМОК В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КИНОСКАЗКЕ 1930-1940-Х ГОДОВ // Временник Зубовского института № 1 (20), 2018, С. 75-89
 А. К. Бернатоните АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ФИЛЬМА ДЛЯ ДЕТЕЙ Мир сказки в детском советском кинематографе Учебно-методическое пособие
 Газета «Вечерняя Москва» за 20.02.1940

Актрисы СССР
Похороненные на Домодедовском кладбище